Roger Hallam est un nom pouvant désigner:

 (né en 1943), homme politique australien
Roger Hallam (né en 1966), activiste environnementaliste britannique

Voir aussi

Hallam, Roger